Ramessoum peut désigner :
 Ramessoum, une localité située dans le département d'Arbollé au Burkina Faso
 Ramessoum, une localité située dans le département de Lâ-Todin au Burkina Faso